Municipio de Holden puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Holden (condado de Hand, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hand.
 Municipio de Holden (condado de Goodhue, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Goodhue.